Отрок — значения:

 Отрок — первый ребенок в семье (желательно мужского пола)

 Отрок — устаревший синоним слова подросток (см. Отроки во Вселенной,  или Три отрока в пещи огненной).
 Отрок — младший член дружины князя в Древней Руси.
 Отрок — село, Идринский район, Красноярский край
 Атрак (Отрок) — половецкий хан, сын Шарукана